Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 525 dans le monde.

 Route fédérale 525 en Allemagne
 RS-525 au Brésil
 Route 525 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 525 en France